Zhejiangopterus est un genre éteint de ptérosaures de la famille des azhdarchidés. Il a vécu au Crétacé supérieur en Chine où il a été découvert dans des sédiments de la formation géologique de Tangshang dans la municipalité de Linhai, de la province du Zhejiang, qui a donné son nom au genre. La datation absolue de ces sédiments par le potassium-argon est , soit probablement dans le Campanien inférieur ou le Santonien.

Une seule espèce est rattachée au genre : Zhejiangopterus linhaiensis, décrite par les paléontologues chinois Cai Zhengquan et Wei Feng en 1994.

Découvertes 
Le premier fossile a été mise au jour en 1986 dans une carrière de calcaires. Par la suite une dizaine de fossiles d'individus différents ont été découverts, ce qui est assez exceptionnel pour des restes de ptérosaures.
Parmi ceux-ci l'holotype référencé ZMNH M1330, l'empreinte du crâne d'un individu juvénile. Plusieurs paratypes ont été définis : ZMNH M1325, un squelette dépourvu de crâne ; ZMNH M1328, un squelette presque complet et ZMNH M1329, un squelette fragmentaire.

Description

Taille 
Zhejiangopterus est un ptérosaure de taille modérée. Son envergure a été tout d'abord été estimée à  ; des estimations ultérieures l'ont réduite à environ . Sa masse est évaluée par Mark Witton à seulement .

Crâne 
Son crâne est allongé, avec une longueur, pour le spécimen holotype de , et estimée à  pour le paratype M1324. Leurs hauteurs respectives sont de  et . Il est dépourvu de crête osseuse sur son sommet comme on l'observe souvent chez les ptérosaures.
Les fenestrae nasale et antorbitale ont fusionné pour ne constituer qu'une seule grande ouverture, de forme ovale, occupant près de la moitié du crâne. Le crâne est terminé par un long et fin bec, très pointu qui ne porte pas de dents.

Squelette post-cranial 
Les sept vertèbres cervicales sont allongées et fines, tandis que les six premières vertèbres dorsales sont fusionnées, formant un os dorsal (notarium). Le sacrum est également fusionné et la région caudale est extrêmement courte.

Six ensembles de paires de côtes du ventre (gastralia) en forme de « V » inversé ont été conservées. Le fémur est long et gracile, il mesure près de 1,5 fois la longueur de l'humérus.
Les ailes de Zhejiangopterus étaient étroites mais robustes.

Classification 
Les inventeurs du genre ont placé Zhejiangopterus dans la famille des Nyctosauridae pour sa ressemblance avec le genre Nyctosaurus. 
En 1997, à la suite d'une meilleure connaissance du genre Quetzalcoatlus, David Unwin a déterminé qu'il était en fait proche de ce dernier et l'a placé avec lui dans la famille des azhdarchidés. Il y cohabite avec les autres genres Arambourgiania  et Azhdarcho.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ptérosaures
 Quetzalcoatlus

Notes et références

Références 

Azhdarchidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1994